Cinq navires de la Marine française ont porté le nom de Kersaint, en l'honneur du vice-amiral Armand de Kersaint :
 le , un aviso de  lancé en 1869 ;
 le , un croiseur de  lancé en 1897 qui participe à la Première Guerre mondiale ;
 l', un navire de transport construit en 1903, torpillé en 1917 ;
 le , un contre-torpilleur de classe Vauquelin lancé en 1931, sabordé à Toulon en 1942 ;
 le , un escorteur d'escadre de classe T 47 lancé en 1953.

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes 
 

Nom de bateau de la Marine française